Al-Kahira al-Dżadida (arab. القاهرة الجديدة) – miasto w Egipcie, w muhafazie Kair. W 2006 roku liczyło 122 339 mieszkańców.

Miasta w muhafazie Kair